Тараба је појам који може да се односи на:

 Тараба - врста дрвене ограде;
 Тараба (држава) - једна од савезних држава Нигерије;